Powerball
 Powerball (loteria)
 Powerball (jogo eletrônico)

Desambiguação